Почтовые марки одной серии могут иметь разные даты выпуска. Знаки почтовой оплаты с ясными серийными признаками оформления объединяют в единые серии независимо от года выпуска.

Многоле́тняя се́рия, или се́рия, выпуска́вшаяся в тече́ние не́скольких лет, — серия почтовых марок, выпуски которой появлялись в течение двух или более лет по датам выпусков. Другими словами, в датах выпусков формально присутствуют два разных года. При этом в каталоге марок имеется соответствующий текст. Многолетние серии, как правило, больше как однолетних.

Содержание статьи составляют сведения о сериях длительностью более 10 лет и основаны на следующих каталогах почтовых марок и статьях в электронном журнале «Филателия».

 Русские каталоги с нумерацией ЦФА (ЦФА).
 Каталог почтовых марок СССР. 1918—1980. Том 1 (1918—1969) / Ред. М. И. Спивак.
 Каталог почтовых марок СССР. 1918—1980. Том 2 (1970—1980) / Сост. и ред. М. И. Спивак.
 Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Том 4. РСФСР, СССР (1923—1960). 2010/11 / Под ред. В. Ю. Соловьева.
 Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Том 5. СССР 1961—1991. 2015/16 / Под ред. В. Ю. Соловьева.

 Русские каталоги с другой нумерацией.
 Краткий справочник: Карачун Д., Карлинский В. Почтовые марки СССР (1918—1968). Краткий справочник (Kar).
 Каталог «Стандарт-Коллекция» (SC): Каталог почтовых марок. Российская Империя, РСФСР, СССР. 1857—1965 / Ред. В. Загорский.
 Каталог «Стандарт-Коллекция» (SC): Каталог почтовых марок СССР. Часть II 1966—1991 / Ред. В. Загорский.

 Иностранные каталоги.
 Американский каталог «Скотт» (Scott): Scott Standard Postage Stamp Catalogue. 169th edition. Volume 5 N-Sam.
 Немецкий каталог «Михель» (Michel): Michel Europa-Katalog 2013/2014. Band 7: Osteuropa.
 Английский каталог «Стэнли Гиббонс» (SG): Stanley Gibbons Stamp Catalogue. Part 10. Russia. 7th edition.
 Французский каталог «Ивер и Телье» (Yvert): Yvert & Tellier Catalogue des Timbres-Poste. Tome IV Europe de l'Est. (2e partie Roumanie à Ukraine).

 Статьи Мациевского С. в электронном журнале «Филателия» (Филателия.ру).
 «Богатый рисунок с эмблемами на марках СССР».
 «Перманентная серия „Русская и советская живопись“».
 «Перманентная серия „Флора СССР“».
 «Рассеянность филателистического пространства СССР».
 «Ученая рассеянность филателии».
 «Эмблема как оружие филателиста».

В СССР первая серия длительностью более 10 лет — 18-летняя — появилась в 1934 году и за 57-летний период с 1934 по 1991 год было выпущено 18 серий длительностью более 10 лет.

Теоретически минимальный размер многолетней серии может быть 2 марки. Но серии коммеморативных марок СССР длительностью более 10 лет этого минимума не достигают, самое маленькое количество марок — пять — в серии «Деятель Коммунистической партии и Советского государства М. И. Калинин (1875—1946)».

Самая большая перманентная серия длительностью более 10 лет «Русская и советская живопись» состоит из 111 марок с блоков — самая большая коммеморативная серия почтовых марок СССР.

10-летие и 20-летие со дня смерти организатора КПСС и основателя Советского государства В. И. Ленина (1870—1924) (1934—1944) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 18 марок. Это 11-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1934-03-10. Номер первой марки ЦФА 454. Отношение размера серии к ее длительности: 1,6.

Авиапочта. Памяти советских стратонавтов, достигших 30/I 1934 г. на стратостате «Осоавиахим-I» высоты 22 000 метров (1934—1944) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 6 марок. Это 11-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1934-9-15. Номер первой марки ЦФА 467. Отношение размера серии к ее длительности: 0,5.

Деятель Коммунистической партии и Советского государства М. И. Калинин (1875—1946) (1935—1946) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали практически одинаковый состав серии.

Здесь 5 марок. Это 12-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1935-11-20. Номер первой марки ЦФА 519. Отношение размера серии к ее длительности: 0,4.

Ордена и медали СССР (1943—1953) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с изображениями орденов и медалей СССР, которая выпускалась в 1943—1953 годах (с июля 1943 года по январь 1953 года).

Самыми скрупулёзными оказались каталоги Michel и ЦФА (в основном каталог Kar), только они объединили все выпуски в одну многолетнюю серию.

Марка с надпечаткой из каталогов «Стандарт-Коллекции» 895 и Kar 739 (ЦФА 987) в серию не включена как марка другой тематики, так же как и марка с надпечаткой Kar 1435 (ЦФА 1754), хотя указанные каталоги включают эти марки в эту серию.

В каталоге Michel имеется опечатка в рисунках медалей 1946 года: рисунки vd и vg нужно поменять местами.

Эта многолетняя серия перманентная:
 в данной таблице представлено 70 марок;
 серия выпускалась в течение 11 лет.

Отношение размера серии к ее длительности: 6,4. Первый номер серии ЦФА 860, дата выпуска марки с первым номером 1943-7.

Герои Великой Отечественной войны (1960—1971) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая героям Великой Отечественной войны, которая выпускалась в 1960—1971 годах (с 23 февраля 1960 года по 9 мая 1971 года).

Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  6. Герои Великой Отечественной войны. Начало серии и далее по годам.

Самыми скрупулёзными оказались каталоги ЦФА, в том числе каталог Соловьева, Kar и ежегодные дополнения, и каталог Michel. Каталоги ЦФА не включили две марки из этой многолетней серии: ЦФА 3490 (Michel 3347) и ЦФА 3509 (Michel 3361), каталог Michel — семь других марок.

В каталоге Scott опечатка в номере марки: вместо «No. 3453, P. P. Vershigora» должно быть «No. 3454, P. P. Vershigora».

Три каталога объединили в одну серию пять марок 1963 года из разных многолетних серий, в том числе из этой серии. Подробности приведены в разделе Слабое пересечение серий.

Кроме того, французский каталог «Ивер и Телье» () объединил в одну серию три марки 1966 года из разных многолетних серий, в том числе из этой серии. Подробности приведены в разделе Слабое пересечение серий.

Здесь 49 марок, это 12-летняя серия, отношение размера серии к её длительности: 4,0. Первый номер серии ЦФА 2401, дата выпуска марки с первым номером серии 1960-2-23.

Герои Гражданской войны 2 (1962—1987) 
Самым скрупулёзным оказался каталог Соловьева, именно он скомпоновал эту достаточно определенную каталожную многолетнюю серию.

Три каталога объединили в одну серию пять марок 1963 года из разных многолетних серий, в том числе из этой серии. Подробности приведены в разделе Слабое пересечение серий.

Здесь 8 марок. Это 26-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1962-11-27. Номер первой марки ЦФА 2783. Отношение размера серии к ее длительности: 0,3.

Учёные народов СССР (1964—1988) 
По каталогам. Самыми скрупулёзными оказался советский каталог ЦФА, только он один практически определил многолетнюю достаточно определённую каталожную подсерию в девять марок.

По статье. В следующей статье собрана многолетняя вычисленная серия из 30 марок, которые и показаны в таблице. К каталожной подсерии добавлена 21 марка. Эти марки не входят в каталогах ни в какие серии (за одним исключением, смотри ниже). В таблице каталожные номера этого 21 номинала помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Учёная рассеянность филателии // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/43919/uchenaya-rasseyannost-filatelii/

Английский каталог Стэнли Гиббонс () объединил в одну серию две марки 1987 года из этой и другой многолетней серии. Подробности приведены в разделе Слабое пересечение серий.

Здесь 30 марок. Это 25-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1964-11-30. Номер первой марки ЦФА 3128. Отношение размера серии к ее длительности: 1,2.

Деятели Коммунистической партии и Советского государства 1 (1965—1989) 
Никакие из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) не определяют серию полностью. Два каталога (ЦФА, Scott) вместе склеивают эту серию.

Английский каталог Стэнли Гиббонс () объединил в одну серию две марки 1987 года из разных многолетних серий, в том числе из этой серии. Подробности приведены в разделе Слабое пересечение серий.

Эта 25-летняя серия «обтекает» 2-летнюю серию с тем же названием «Деятели Коммунистической партии и Советского государства», то есть годы марок большой серии приходятся как раньше, так и позже годов маленькой.

Здесь 29 марок. Это 25-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1965-5-30. Номер первой марки ЦФА 3210. Отношение размера серии к ее длительности: 1,2.

Автономные советские социалистические республики 1 (1969—1980) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая юбилеям автономных советских социалистических республик, которая выпускалась в 1969—1980 годах (с 22 марта 1969 года по 10 января 1980 года согласно каталогу почтовых марок Михель).

Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  8. 50-летие Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики (23/III 1919) и далее по годам.

Пять каталогов из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG) практически полностью определяют серию. Это многолетняя фиксированная серия.

Первая марка серии сильно отличается от остальных по оформлению, что повлияло на состав серии в большинстве каталогов, — во время выхода серии поменялся формат марок серии.

Серия содержит 19 марок, но автономных ССР было во время выхода серии 20. Пропущена Тувинская АССР.

Французский каталог «Ивер и Телье» () объединил в одну серию 13 марок 1970—1971 годов из разных многолетних серий, в том числе из этой серии. Подробности приведены в разделе Слабое пересечение серий.

Здесь 19 марок, это 12-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности: 1,6. Первый номер серии ЦФА 3730, дата выпуска марки с первым номером серии 1969-3-22.

Флора СССР (1969—1991) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с изображениями растений СССР, которая выпускалась в 1969—1991 годах (с 15 мая 1969 года по 7 мая 1991 года).

Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  16. Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН в Москве и далее по годам.

По каталогам. Самым скрупулёзным оказался каталог Соловьева, только он объединил все 7 выпусков в одну 10-летнюю достаточно определенную каталожную 35-марочную серию. Эта каталожная серия выходила в 1969—1978 годах (с 15 мая 1969 года по 17 мая 1978 года). Кроме того, из них два выпуска 1975—1976 годов имеют общий шаблон и составляют двулетнюю подсерию, которую описывают русский каталог SC и английский каталог SG (см. таблицу).

По статье. В следующей статье собрана вычисленная серия из 84 марок, которые и показаны в таблице. К каталожной серии добавлены 49 марок, не входящие в каталогах ни в какие многолетние серии. В таблице каталожные номера этих 49 номиналов помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Перманентная серия «Флора СССР» // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/43932/permanentnaya-seriya-flora-sssr/

Эта многолетняя серия перманентная:
 здесь 84 марки;
 длительность серии 23 года.

Отношение размера серии к ее длительности: 3,7. Первый номер серии ЦФА 3751, дата выпуска марки с первым номером 1969-5-15.

История отечественного флота (1970—1982) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая Российскому императорскому флоту и Военно-морскому флоту СССР, которая выпускалась в 1970—1982 годах (с 26 июля 1970 года по 22 сентября 1982 года).

Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  27. Боевые корабли Военно-Морского Флота СССР и далее по годам.

Самым скрупулёзным оказался каталог Соловьёва, только он объединил шесть из семи выпусков в одну многолетнюю достаточно определённую каталожную серию. Этот каталог и каталог Загорского полностью определяют серию.

Здесь 35 марок, это 13-летняя серия, отношение размера серии к её длительности: 2,7. Первый номер серии ЦФА 3909, дата выпуска марки с первым номером серии 1970-7-26.

Русская и советская живопись (1971—1987) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с изображениями картин русских и советских художников, которая выпускалась в 1971—1987 годах (с 14 октября 1971 года по 20 октября 1987 года).

Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  43. Русская живопись XVIII-начала XX века. 100-летие Товарищества передвижных художественных выставок. Начало серии и далее по годам.

По каталогам. Самыми скрупулёзными оказались каталог Соловьева и годовые выпуски каталога СССР, только они совместно объединили 16 выпусков в одну многолетнюю достаточно определённую каталожную серию из 85 номиналов. Эта каталожная серия выходила в 1971—1978 годах (с 14 октября 1971 года по 11 июня 1986 года).

По статье. В следующей статье собрана вычисленная серия из 111 марок и блоков, которые и показаны в таблице. К каталожной серии добавлены 26 марок и блоков, не входящие в каталогах ни в какие многолетние серии. В таблице каталожные номера этих 26 номиналов помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Перманентная серия «Русская и советская живопись» // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/43912/permanentnaya-seriya-russkaya-i-sovetskaya-givopis/

Эта многолетняя серия перманентная:
 здесь 111 марок;
 длительность серии 17 лет.

Дата выпуска первой марки 1971-10-14. Номер первой марки ЦФА 4053. Отношение размера серии к ее длительности: 6,5.

Лекарственные растения (1972—1985) 
Самым скрупулёзным оказался каталог Соловьева, только он объединил все 3 выпуска в одну многолетнюю серию из 15 марок.

Здесь 15 марок. Это 14-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1972-3-14. Номер первой марки ЦФА 4107. Отношение размера серии к ее длительности: 1,1.

Маршалы СССР (1973—1988) 
Только два из шести задействованных каталогов (ЦФА, Michel) показали одинаковый состав серии.

Здесь 18 марок. Это 16-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1973-10-3. Номер первой марки ЦФА 4285. Отношение размера серии к ее длительности: 1,1.

История автомобилестроения России и СССР (1973—1986) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая истории автомобильной промышленности России, которая выпускалась в 1973—1986 годах (с 30 ноября 1973 года по 15 августа 1986 года).

Только один из шести задействованных каталогов (Yvert) полностью определил эту многолетнюю достаточно определённую каталожную серию.

Здесь 25 марок, это 14-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 1,8. Первый номер серии ЦФА 4291, дата выпуска марки с первым номером серии 1973-11-30.

Деятели мировой культуры 3 (1974—1989) 
По каталогам. Самым скрупулёзным оказался русский каталог Петрищева, только он объединил две марки в одну каталожную подсерию.

По статье. В следующей статье собрана вычисленная серия из 11 марок, которые и показаны в таблице. Каталоги определяют только подсерию из 2 марок. В таблице каталожные номера остальных 9 марок помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Богатый рисунок с эмблемами на марках СССР // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/43927/bogatiy-risunok-s-emblemami-na-markah-sssr/

Последняя марка этой серии 1989 года с портретом Джеймса Фенимора Купера в трех каталогах, которые серию не признают, принадлежит другой однолетней фиксированной серии 1989 года. Подробности в разделе Слабое пересечение серий.

Здесь 11 марок. Это 16-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1974-12-11. Номер первой марки ЦФА 4419. Отношение размера серии к ее длительности: 0,7.

Композиторы народов СССР (1976—1991) 
По каталогам. Никакие каталоги никак не определяют эту серию. Другими словами, никакой каталожной серии не существует.

По статье. В следующей статье собрана вычисленная серия из семи марок, которые и показаны в таблице. Каталоги не определяют никакие подсерии. В таблице все каталожные номера помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Эмблема как оружие филателиста // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/44017/emblema-kak-orugie-filatelista/

Здесь семь марок, это 16-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 0,4. Первый номер серии ЦФА 4632, дата выпуска марки с первым номером серии 1976-9-25.

Международные космические полёты (1978—1991) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая полётам международных экипажей в космос, которая выпускалась в 1978—1991 годах (с 10 марта 1978 года по 2 октября 1991 года).

Самым скрупулёзным оказался каталог Соловьёва, только он объединил все выпуски в в одну многолетнюю достаточно определённую каталожную серию.

Здесь 44 марки, это 14-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 3,1. Первый номер серии ЦФА 4808, дата выпуска марки с первым номером серии 1978-3-10.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР